Pyronia etrusca är en fjärilsart som beskrevs av Ruggero Verity 1919. Pyronia etrusca ingår i släktet Pyronia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade.

Källor 

Praktfjärilar
etrusca